Występy w europejskich pucharach francuskiego klubu piłkarskiego Olympique Marsylia.

Wykaz spotkań pucharowych

1962–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

Olympique Marsylia
Francuskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach